Мейстріліга 2015 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Стартував 6 березня 2015 року та тривав до 7 листопада 2015. Титул чемпіона захищав Левадія, чемпіоном вдесяте за два тури до завершення стала Флора.

Клуби

Підсумкова таблиця 

 

Позначення:

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 листопада 2015

|}

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Хет-трики 

 1 Гравець забив 4 м'ячі.

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 

2015
Естонія